Цильна — рабочий посёлок, административный центр Цильнинского городского поселения Цильнинского района Ульяновской области России. Железнодорожная станция на линии Ульяновск — Свияжск.

Расстояние до административного центра 47 км.

История 
Возник в годы Великой Отечественной войны в 1942 году, в связи со строительством железной дороги — Волжская рокада, как ж/д станция.

7 августа 1962 года посёлок Цильнинский, стал рабочим посёлком Цильна. 

С 1 февраля 1963 года по 12 января 1965 год входил в состав Сенгилеевского промышленного района. 

С 3 ноября 1965 года вошёл в состав Цильнинского района.

С 2005 года административный центр Цильнинское городское поселение.

Население

Предприятия 
 Ульяновский сахарный завод (ОАО). Введён в эксплуатацию в 1967 году.
"ЦИЛЬНИНСКОЕ" СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ (ТОО).

ЦИЛЬНИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД (АООТ)
ЭЛЕВАТОР ЦИЛЬНА (ООО)

Интересный факт 
Цильна уже существовала до 1880 года, как село Цильна (Рождественское), ныне село Русская Цильна.

Известные уроженцы 
 Колсанов, Александр Владимирович - профессор РАН,  российский хирург. Доктор медицинских наук, ректор Самарского государственного медицинского университета, заведующий кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий.

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты Цильнинского района
Посёлки городского типа Ульяновской области
Районные центры Ульяновской области